Štefan Kuhar je lahko:

 Štefan Kuhar (1908–1944) - duhovnik
 Štefan Kuhar (1921–1941) - organizator slovenskega narodnoosvobodilnega boja

Glej tudi 

 Števan Kühar